Cingula megalomastomus är en snäckart som beskrevs av Olsson och McGinty 1958. Cingula megalomastomus ingår i släktet Cingula och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
megalomastomus